Aganope är ett släkte av ärtväxter. Aganope ingår i familjen ärtväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ärtväxter
Aganope